Кудревич — прізвище.

 Флоріян Кудревич (1766—1834) — український церковний діяч, священик-василіянин, доктор богослов'я, професор Ягеллонського університету.
 Кудревич Олександр Андрійович (*1952) — український аграрій і політичний діяч.